Melting-pot est la cinquante-sixième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1996.

Univers

Synopsis 
Arrivés sur la planète enneigée de Tchakakahn, Renaud, Cédille et les Bouillabises pénètrent à l'intérieur d'une console de jeux vidéo pour y affronter le terrible tyran dans des joutes numériques sordides...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1996
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1995